

Astronomia 
529 Preziosa – asteroide della fascia principale

Nave 
MSC Preziosa – nave da crociera

Onomastica 
Preziosa – nome proprio di persona italiano femminile

Persone 
Elisabetta Preziosa – ex ginnasta italiana
Pasquale Preziosa – generale italiano

Teatro 
Preziosa – opera lirica di Antonio Smareglia

Pagine correlate 
Preziosi
Prezioso